Амброзиевые листоеды () — род жуков из подсемейства хризомелин (листоеды). Самым известным представителем рода стал амброзиевый полосатый листоед (Zygogramma suturalis), который был интродуцирован на территорию бывшего Советского Союза из Канады и США для биологической борьбы с злостными инвазивными сорняками — амброзиями (Ambrosia artemisiifolia и Ambrosia psilostachya)

Ссылки 
 Амброзиевый полосатый листоед Zygogramma suturalis в борьбе с амброзией — С. Я. Резник

Хризомелины
Роды жесткокрылых